Rhaphoxya är ett släkte av svampdjur. Rhaphoxya ingår i familjen Dictyonellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Rhaphoxya